Чарльз Кэмпбелл (; 10 января 1854, Купар-Ангус, Шотландия — 1 апреля 1927, Северная Ирландия) — шотландский футболист, защитник, выступавший за клуб «Куинз Парк» и национальной сборной Шотландии. Член Зала славы шотландского футбола.

Биография 
Чарльз, выпускник Эдинбургской академии, присоединился к клубу «Куинз Парк» в 1870 году. Он выступал за «пауков» на позиции защитника в течение шестнадцати лет. Чарльз внёс весомый вклад в победу своего клуба на восьми Кубках Шотландии. В период с 1874 по 1886 год он провёл тринадцать матчей в составе национальной сборной Шотландии. Свой единственный гол за сборную Чарльз забил в матче против сборной Уэльса 5 марта 1877 года.

Чарльз также был футбольным функционером. Он занимал административные должности в своём родном клубе «Куинз Парк» и Шотландской футбольной ассоциации. Чарльз умер в 1927 году. В 2005 году он был включён в Зал славы шотландского футбола.

Достижения

Командные 
 «Куинз Парк»
 Обладатель Кубка Шотландии (8): 1874, 1875, 1876, 1880, 1881, 1882, 1884, 1886
 Обладатель Кубка милосердия (7): 1877, 1878, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений футболиста на QPFC
 Статистика выступлений футболиста на National Football Teams
 Профиль футболиста на сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Куинз Парк»